Numerose isole portano il nome Wilson tra cui:
Isola Wilson, un'isola antartica dell'arcipelago Windmill
Isola Wilson un'isola dell'Arcipelago Ritchie's (mare delle Andamane).
Isola Wilson un'isola del fiume Kanawha a Charleston West Virginia.
Isola Wilson, un'isola della Bermuda.